Localidades

Cascavel (Ceará) - município no estado do Ceará.
Cascavel (Paraná) - município no estado do Paraná.
 Cascavel - antiga denominação do município de Aguaí, São Paulo.
 Cascavel - distrito do município de Ibicoara, Bahia.

Outros
Cascavel — nome que designa várias espécies de serpentes
EE-9 Cascavel — veículo militar 
Cascavel Esporte Clube
Cascavel Clube Recreativo

Desambiguações de topônimos